Малан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Малан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду